Гуанта́намо () — провинция в Республике Куба, расположенная на юго-востоке острова Куба. Площадь провинции — 6178 км²; население провинции в 2010 году было 510 863 человека.

Административный центр провинции — город Гуантанамо.

География 
В северо-восточной части провинции расположена часть территории национального парка имени Александра Гумбольдта.

История 
Исторически является одним из основных районов производства кофе.

На территории провинции с 1898 года, в южной части залива Гуантанамо находится военная база США, на территории которой расположена тюрьма для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях и часто без предъявления официальных обвинений, содержание части заключённых в этой тюрьме служило поводом для обвинения властей США в нарушениях прав человека. 22 января 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии в течение года этой тюрьмы. Куба требует возвращения принадлежащей ей территории суши и моря в районе Гуантанамо.

Муниципалитеты 
Административно провинция разделена на 10 муниципалитетов.
 Гуантанамо (Guantánamo);
 Нисето Перес (Niceto Pérez);
 Мануэль Тамес (Manuel Tames);
 Маиси (Maisí);
 Эль-Сальвадор (El Salvador);
 Кайманера (Caimanera);
 Ятерас (Yateras);
 Имиас (Imías);
 Баракоа (Baracoa);
 Сан-Антонио-дел-Сур (San Antonio Del Sur).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Провинции Кубы